Slovo makadam může označovat:

 makadam – konstrukční vrstva komunikací z hrubého drceného kameniva s výplní, pojmenovaná podle stavebního inženýra Johna Loudona McAdama
 makadamie – rod ořechoplodných stromů z čeledi proteovitých, pojmenovaný po australském chemikovi a politikovi Johnu Macadamovi